Weyman ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Weyman (1862–1931), deutscher Klassischer Philologe
 Daniel Weyman (* 1977), britischer Schauspieler